Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1979 () проводился в городе Оттава (провинция Онтарио) с 4 по 10 марта 1979 года. Турнир проводился в 50-й раз. В Онтарио чемпионат проводился в 22-й раз, в Оттаве — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте и апреле 1979 в городе Берн (Швейцария).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (20-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для команды, которую возглавлял скип Барри Фрай, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Larry Pineau), бронзовые медали — команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Рик Фолк).

Это был последний чемпионат, где не было стадии плей-офф, а был только групповой этап.

Это был последний чемпионат, где основным («титульным») спонсором была компания Macdonald Tobacco Company, которая была главным спонсором чемпионатов начиная с самого первого в 1927 году.

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

(источник: )

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)

Единственный раз за историю чемпионатов награждены сразу два кёрлингиста
 Wayne Matheson ()
 Dave Durrant ()

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1979 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1979

1979
Спортивные соревнования в Оттаве
Спорт в Канаде в 1979 году
Март 1979 года